Дине — фамилия. Известные носители:

 Дине, Насреддин (1861—1929) — французский художник-ориенталист.
 Дине, Спиро (1846—1922) — албанский писатель, драматург и деятель Албанского национального возрождения.
 Дине, Фикри (1897—1960) — албанский политический и государственный деятель. Премьер-министр Албании.

См. также 
 Dyne
 Дайн